Антонов, Иван Васильевич:
 Антонов, Иван Васильевич (1919—?) — председатель колхоза «Борец» Раменского района Московской области, Герой Социалистического Труда.
 Антонов, Иван Васильевич (1920—1943) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза (посмертно). Примечания